El Puig de les Saleres és un puig de 308,2 m alt del límit dels termes comunals de les Cluses i de Morellàs i les Illes, a la comarca del Vallespir, de la Catalunya del Nord.

És al sector nord-oest del terme de les Cluses i al nord-est del de Morellàs i les Illes, en el vessant sud-oest del Puig de l'Estella. Queda al sud-est de Pedra Blanca i a ponent de Sant Pere de Laner i del Mas d'en Calcina.

Referències 

Geografia de les Cluses
Muntanyes de Morellàs i les Illes